Список содержит краткое описание сезонов на внутренней арене, сыгранных футбольным клубом «Зенит» Санкт-Петербург с 1936 года.

Клуб выиграл чемпионат СССР 1984, восемь чемпионатов России, Кубок СССР 1944, четыре Кубка России, Кубок сезона 1985, шесть Суперкубков России, Кубок Премьер-лиги 2003, Кубок УЕФА 2007/08, Суперкубок УЕФА 2008.

Чемпионат, первенство, Кубок СССР 

 Наибольшее количество игр в чемпионатах СССР провёл Лев Бурчалкин (400).
 Лучший бомбардир чемпионатов СССР — Лев Бурчалкин (78).
 Лучший бомбардир в одном чемпионате — Анатолий Коротков (22, чемпионат 1950 года).

Чемпионат, первенство, Кубок России 

 Наибольшее количество игр в чемпионатах России провёл Вячеслав Малафеев (328).
 Лучший бомбардир чемпионатов России — Александр Кержаков (120).
 Лучший бомбардир в одном чемпионате — Александр Кержаков (18, 2004 — 30 матчей; 23, 2011/12 — 44 матча).
 Лучший бомбардир кубков России — Александр Кержаков ().

Ссылки 
 Статистический сайт «История „Зенита“»
 Все игроки и матчи «Зенита» в чемпионатах страны

 
Зенит Санкт-Петербург